Ana María Antonia de Liechtenstein (Viena, 11 de septiembre de 1699 - ibídem, 20 de enero de 1753) fue una princesa de Liechtenstein por derecho propio y princesa consorte de Liechtenstein por su matrimonio, ocurrido el 19 de abril de 1718 con su primo, el príncipe José Venceslao I de Liechtenstein. Fue princesa consorte durante dos periodos diferentes.

Matrimonios y descendencia 
Ana María se casó en primer lugar con el conde Juan Ernesto de Thun-Hohenstein (1694-1717), el 9 de septiembre de 1716, sin descendencia. 

Un año después de la muerte de su primer esposo, contrajo matrimonio con su primo, el príncipe José Venceslao I de Liechtenstein (1696-1772), el 19 de abril de 1718. Tuvieron cinco hijos, todos muertos en la infancia temprana:
 Príncipe Felipe Antonio (1719).
 Príncipe Felipe Antonio (1720).
 Príncipe Felipe Ernesto (1722-1723).
 Princesa María Isabel (1724).
 Princesa María Alejandra (1727).

Fue sepultada en la Iglesia Paulina de Viena. Anteriormente, su madre, la condesa Eleonora Bárbara de Thun-Hohenstein también fue enterrada allí. Sin embargo, con el tiempo las tumbas de dicho templo fueron selladas, y hoy en día se consideran perdidas.

Ancestros 
</center>

Enlaces externos 
 Tirol

Referencias 

Princesas consortes de Liechtenstein
Nacidos en Viena
Fallecidos en Viena
Liechtensteinianas del siglo XVIII